Luka Mladenovic (* 26. Dezember 1998) ist ein luxemburgischer Tischtennisspieler. Von 2016 bis 2021 nahm er an vier Europa- und vier Weltmeisterschaften teil. Seit 2017 steht er beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. 2017 wurde er zum ersten Mal luxemburgischer Landesmeister.

Luka Mladenovic, Sohn von serbischen Eltern, gilt als Materialspieler, bei der WM 2017 benutzte er auf der Rückhand den Antitopspin-Belag Transformer. Damit zwang er als Nummer 410 der Weltrangliste den Südkoreaner Cho Seung Min, Platz 86 in der Weltrangliste, überraschend in den Entscheidungssatz, den er allerdings verlor.

Er stieg 2022 mit dem 1. FSV Mainz 05 in die 1. Bundesliga auf, in der er den auf Weltranglistenplatz 29 gesetzten (September 2022) Simon Gauzy besiegte. Auf der Vorhand spielt er einen Donic Bluegrip C2 (max), auf der Rückhand einen Dr. Neubauer ABS 2 Pro (2,0 mm).

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Literatur 
 sue: Anders, aber gut. Zeitschrift tischtennis, 2020/2 Seite 30-31

Tischtennisspieler (Luxemburg)
Teilnehmer an den Europaspielen (Luxemburg)
Luxemburger
Geboren 1998
Mann
Teilnehmer der Europaspiele 2019